Sublette – villaggio degli Stati Uniti in Illinois
Sublette – comune degli Stati Uniti in Kansas
Contea di Sublette – contea degli Stati Uniti in Wyoming